Telescopi Isaac Newton
 .int, domini de primer nivell genèric d'Internet.
 Integració